

Lokalizacje

Niemcy 
 Heinersdorf – dzielnica Berlina
 Heinersdorf – dzielnica Langenzenn
 Heinersdorf – dzielnica Schwedt/Oder
 Heinersdorf – dzielnica Wurzbach

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Chwalęcice
 Drogomin
 Dziewiętlice
 Jaworek
 Jędrzychów
 Spalona

Zobacz też 
 Borna-Heinersdorf
 Heinersdorff